Santantonesi – abitanti di Aci Sant'Antonio
 Santantonesi – abitanti di Sant'Antonio di Gallura
 Santantonesi – abitanti di Villa Sant'Antonio